Кодина:
 Кодина, Хорди (род. 1982) — футболист
 Кодина (река) — река в Архангельской области, приток Онеги

См. также 
 Кодин
 Кодино